Smolan – città della contea di Saline nello Stato del Kansas, Stati Uniti d'America
 Smolan – isola dell'arcipelago di Sebenico in Croazia